Iñaki Muñoz Oroz (Pamplona, 2 de julho de 1978) é um futebolista espanhol que jogou como Meio-campista. Atualmente se encontra aposentado.

Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas do Athletic Club
Futebolistas da Unión Deportiva Salamanca
Naturais de Pamplona